

Geografia 
 Ewell – cittadina che appartiene al borough di Epsom and Ewell del Surrey, in Inghilterra

Persone 
 Barney Ewell (1918-1996) – velocista statunitense
 Don Ewell (1916-1983) – musicista statunitense
 Kayla Ewell (1985) – attrice statunitense
 Richard Stoddert Ewell (1817-1872) – militare statunitense
 Tom Ewell (1909-1994) – attore statunitense